Neuf navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Maidstone, d'après la ville du même nom :

le Maidstone, un navire de 40 canons lancé par le Commonwealth d'Angleterre en 1654. Il est renommé HMS Mary Rose lors de la Restauration de Charles II en 1660, et capturé par les Français en 1691 ;
le , un navire de sixième rang lancé en 1693 et revendu en 1714 ;
le HMS Maidstone, un navire-hôpital lancé sous le nom de Rochester en 1693. Navire de ligne de quatrième rang, il est renommé Maidstone en 1744 lors de sa conversion en navire-hôpital, avant d'être démoli en 1748 ;
le , un navire de quatrième rang de 50 canons lancé en 1744 et échoué en 1747 ;
le , un navire de sixième rang de 28 canons lancé en 1758 et démoli en 1794 ;
le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1795 et démoli en 1810 ;
le , un cinquième rang de 36 canons lancé en 1811 et démoli en 1865 ;
le , un navire entrepôt lancé en 1912 et revendu en 1929 ;
le , un ravitailleur de sous-marins lancé en 1937. Il est ensuite utilisé comme ponton avant d'être démoli en 1978.

Source 

Maidstone